, une communauté en Alabama.
 Halltown, un village du comté de Lawrence, dans le Missouri.
 , une communauté en Virginie-Occidentale.